Europamästerskapen i brottning 2021 hölls i Warszawa, Polen mellan den 19 och 25 april 2021.

Medaljtabell

Resultat

Fristil, herrar

Grekisk-romersk stil, herrar

Fristil, damer

Referenser

Externa länkar
Resultat

Europamästerskapen i brottning
Sportåret 2021
Internationella sportevenemang i Polen
Sportevenemang i Warszawa
2021 i Polen